Лужанська Віра — псевдонім Костянтини Малицької (1872—1947) — українська поетеса, прозаїк, перекладач, бібліограф, редактор, педагог.
 Лужанська Тетяна (1984) — українська тенісистка-професіонал.

прізвища
Жіночі форми прізвищ